Dødssejleren kan henvise til:

 et andet navn for Den flyvende hollænder
 Dødssejleren (film fra 1912) - film instrueret af Alfred Lind.
 Dødssejleren (film fra 1915) - film instrueret af ubekend
 Radioprogram af Ungdomsredaktionen på Danmarks Radio i midten af 1980'erne, som efterfulgte tv-programmet Kajplads 114.